Per Brahe Starszy
 Per Brahe Młodszy